8-й чемпионат мира по футболу среди женщин проходил во Франции с 7 июня по 7 июля 2019 года. Франция впервые приняла чемпионат мира, в Европе он прошёл в третий раз. Титул чемпиона защищала сборная США. Турнир является отборочным на Летние Олимпийские игры 2020 года.

В финальной части турнира приняли участие 24 сборных. Финальный матч прошёл 7 июля 2019 года на Парк Олимпик Лионне в Лионе, вмещающем более 59 тыс. зрителей.

Выбор места проведения 
6 марта 2014 года FIFA объявила о старте заявочной кампании на право принять у себя чемпионат мира 2019 года. Претенденты должны были заявить о своих намерениях до 15 апреля 2014 года, заявочную книгу необходимо было подать до 31 октября 2014 года. Одновременно выбиралась страна-организатор чемпионата мира среди девушек 2018 года, но FIFA оставила за собой право отдать проведение этого турнира другой федерации.

Первоначально об интересе к проведению турнира объявили Англия, Франция, Южная Корея, Новая Зеландия и ЮАР. В октябре 2014 года официальные заявки представили Франция и Южная Корея.

Также заинтересованность в проведении турнира высказывали Япония (отказались, сосредоточившись на подготовке к чемпионату мира по регби и Олимпиаде-2020) и Швеция (отказались из-за подготовки к проведению юношеских соревнований).

19 марта 2015 года на заседании Исполкома ФИФА было принято решение о проведение чемпионата мира во Франции.

Отборочный турнир 

14 октября 2016 года FIFA объявила количество мест в финальном турнире для континентальных федераций:
 AFC (Азия) — 5 мест
 CAF (Африка) — 3 места
 CONCACAF (Северная, Центральная Америка и Карибы) — 3,5 места
 CONMEBOL (Южная Америка) — 2,5 места
 OFC (Океания) — 1 место
 UEFA (Европа) — 8 мест
 страна-организатор — 1 место

Матчи отборочного турнира стартовали в апреле 2017 года и завершились 1 декабря 2018.

Финальный турнир

Участники 
В финальный турнир вышли 24 команды. Сборные Чили, Шотландии, Ямайки и ЮАР дебютируют на чемпионате мира. Сборные Японии, Бразилии, Норвегии, Швеции, Германии, США и Нигерии примут участие в турнире в восьмой раз, не пропустив ни одного чемпионата.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира состоялась 8 декабря 2018 года, в концертном зале Seine Musicale на острове Сеген в Булонь-Бийанкур.

24 команды были разбиты на четыре корзины в соответствии с рейтингом (Франция занимает место в 1-й корзине как организатор). В каждую группу попали по одной команде из каждой корзины.

Составы команд 

Заявка сборной состоит из 23 игроков, три из которых должны быть вратарями. Замена игроков из-за травм или болезни разрешается за 24 часа до первого матча команды на турнире. Составы должны быть объявлены не позднее, чем 24 мая 2019 года. На официальном сайте ФИФА окончательные составы всех сборных были опубликованы 27 мая.

Стадионы 
14 июня 2017 года исполнительный комитет французской футбольной ассоциации (ФФФ) вместе с ФИФА выбрали девять стадионов, на которых пройдут матчи чемпионата. Принимающими городами стали: Гренобль, Гавр, Лион, Монпелье, Ницца, Париж, Реймс, Ренн и Валансьен. Для открытия чемпионата мира был выбран Парк де Пренс в Париже, где состоялись финалы мужского Чемпионат Европы 1960 и 1984 годов.

Судьи 
Игры чемпионата обслужат 27 главных судей и 48 ассистентов:

Главные судьи:
  Кейт Яцевич
  Цинь Лян
  Кейси Рейбелт
  Ри Хян Ок
  Ёсими Ямасита
  Лидья Тафессе Абебе
  Глэдис Ленгве
  Салима Мукансанга 
  Мари-Солей Бодуэн 
  Мелисса Борхас
  Кароль Шенар
  Екатерина Королёва
  Люсилья Венегас

  Эдина Алвиш Батишта
  Мария Карвахаль
  Лаура Фортунато
  Клаудия Умпьеррес
  Анна-Мария Кейли
  Яна Адамкова
  Сандра Браз
  Стефани Фраппар
  Рием Хуссейн
  Каталин Кульчар
  Екатерина Монзуль
  Анастасия Пустовойтова
  Эстер Штаубли
  Бибиана Штайнхаус

Результаты

Групповой турнир 
Расписание матчей турнира было обнародовано 8 февраля 2018 года.

Список сокращений: И = Количество проведённых игр; В = Количество выигранных матчей; Н = Количество матчей сыгранных вничью; П = Количество проигранных матчей; ГЗ = Забитые голы; ГП = Пропущенные голы; +/- =Разница забитых и пропущенных мячей; Очки = Количество очков

Группа A 

 Источник

Группа B 

 Источник

Группа C 

 Источник

Группа D 

 Источник

Группа E 

 Источник

Группа F 

 Источник

Рейтинг третьих команд 
По итогам группового этапа четыре лучших команды занявшие 3 место в своей группе выйдут в плей-офф. В 1/8 финала они сыграют с победителями групп A, B, C и D.

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Статистика

Бомбардиры 

6 мячей

  Эллен Уайт

  Алекс Морган

  Меган Рапино

 
5 мячей

  Саманта Керр

4 мяча

  Кристиане

3 мяча

  Сара Дебриц
  Дженнифер Эрмосо
  Аврора Галли

  Кристиана Джирелли
  Карли Ллойд

  Косоваре Аслани
  Венди Ренар

2 мяча

  Марта
  Александра Попп
  Лина Магулль
  Барбара Бонансеа 
  Ажара Нкут
  Лике Мартенс

  Вивианн Мидема
  Исабель Херловсен
  Роуз Лавелль
  Саманта Мьюис
  Линдси Хоран

  Амандин Анри
  Валери Говен
  Эжени Ле Соммер 
  Стина Блакстениус
  София Якобссон

1 мяч

  Элис Келлонд-Найт
  Хлое Логарзо
  Кейтлин Фурд
  Алекс Гринвуд
  Никита Пэррис
  Джоди Тейлор
  Стеф Хотон
  Джилл Скотт
  Люси Бронз 
  Франческа Керби
  Флоренсия Бонсегундо
  Милагрос Менендес
  Тайса
  Джулия Гвинн
  Мелани Лойпольц 
  Леа Шюллер
  Лусия Гарсия
  Валентина Джачинти
  Габриэль Онгене

  Кадейша Бьюкенен
  Нишелль Принс
  Кристин Синклер
  Джесси Флеминг
  Ли Ин
  Асисат Ошоала
  Линет Беренстейн
  Доминик Бладуорт
  Анук Деккер
  Джилл Рорд
  Вивианн Мидема 
  Стефани ван дер Грахт
  Джеки Грунен 
  Гуро Рейтен
  Лиза-Мария Утланд
  Каролин Хансен
  Мэллори Пью
  Джули Эртц
  Кристен Пресс
  Каньяна Саннэн
  Мария Хосе Уррутия

  Фридолина Рольфё
  Элин Рубенссон
  Линда Сембрант
  Лина Хуртиг
  Маделен Яногай 
  Дженнифер Битти
  Эрин Катберт
  Лана Клелланд
  Ким Литтл
  Клэр Эмсли
  Ё Минджи
  Темби Кхатлана
  Хавана Солаун
  Мана Ивабути
  Юика Сугасава
  Юи Хасэгава

1 автогол

  Моника
  Аурелль Авона
  Осиначи Охале

  Варапхон Бунсин
  Венди Ренар
  Юнна Андерссон

  Ли Александер
  Ким Доён

Награды 
Следующие награды были вручены по завершении турнира:
 лучшему игроку чемпионата
 Золотой мяч —  Меган Рапино
 Серебряный мяч —  Люси Бронз
 Бронзовый мяч —  Роуз Лавель
 лучшему бомбардиру чемпионата
 Золотая бутса —  Меган Рапино
 Серебряная бутса —  Алекс Морган
 Бронзовая бутса —  Эллен Уайт
 Золотая перчатка — лучшему вратарю чемпионата —  Сари Ван Венендал
 Лучший молодой игрок —  Джулия Гвинн
 Приз честной игры — 
 Лучший гол турнира —

Телевизионные права 

  BBC
  CTV, TSN, RDS
  TVP Sport
  SBS, KBSN Спорт, MBC Спорт Плус (Только для женских командных игр Южной Кореи)
  Матч ТВ
  Fox, Telemundo
  НСТУ
  Groupe TF1

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
2019 год в женском футболе
2019 год в футболе
Международные соревнования по футболу во Франции
Июнь 2019 года
Июль 2019 года